Кориа́т ( Карийотас; в крещении Михаи́л; ум. между 1358 и 1363) — князь новогрудский и волковысский из династии Гедиминовичей, сын великого князя литовского Гедимина.

Биография 
В 1349 году великой князь литовский и брат Кориата Ольгерд послал его вместе с двумя сыновьями, Эйкшисом (Айшкштосом) из Ейшишек и Симеоном из Свислочи, к золотоордынскому хану Джанибеку. Послы должны были договорить о союзе против Тевтонского ордена и укрепления Москвы. Однако Джанибек выдал Кориата московскому и владимирскому князю Симеону Гордому за выкуп.

Наследники 

Точно неизвестно, сколько детей имел Кориат. Приводимые цифры разнятся от4 до 10. Надёжные сведения есть о четырёх, участвовавших на стороне Ольгерда в битве на Синих Водах в 1363 году: Александре, Юрии, Константине и Фёдоре. За помощь они получили от Ольгерда Подолье. . .

Александр, умерший около 1380 года, участвовал в войнах за галицко-волынское наследство на стороне короля польского КазимираIII. В 1366 году за действия против своего дяди Любарта Александр получил Владимир-Волынский. Всего спустя четыре года после смерти Казимира Любарт отвоевал Владимир.

Юрий, умерший около 1387 года в Молдавии, сначала помогал брату Александру, но был отравлен вскоре после того, как принял приглашение стать господарём Молдавии.

Константин после заключения Кревской унии в 1385 году перебрался в Венгрию, где и скончался около 1389 года.

Последний из достоверно известных детей Кориата, Фёдор, наследовал от отца Новогрудок и после смерти всех братьев около 1389 года стал правителем всего Подолья. После заключения Островского соглашения в 1392 году Фёдор отказался присягать своему двоюродному брату Витовту, новому великому князю литовскому, и был вынужден бежать в Венгрию. Там он стал правителем Мукачевской доминии и владельцем замка Паланок.

Примечания 

Умершие в XIV веке
Дети Гедимина